Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Sony Swedish Open) van 2012 vond plaats van 16 tot en met 22 juli 2012 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de achtste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2012. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De als eerste geplaatste Sara Errani moest wegens een schouderblessure van deelname afzien. Het zevende reekshoofd Mona Barthel was de enige van de geplaatste speelsters die de halve finale bereikte – daar werd zij uitgeschakeld door de latere winnares. De ongeplaatste titelverdedigster Polona Hercog uit Slovenië wist haar titel te prolongeren. In de finale rekende zij af met de eveneens ongeplaatste Française Mathilde Johansson, die in de halve finale de verliezend finaliste van vorig jaar Johanna Larsson had verslagen. De wedstrijd werd beslist in drie sets: 0-6, 6-4 en 7-5. Hercog wist voor de tweede keer in haar loop­baan het toernooi van Båstad op haar naam te schrijven. Zij incas­seerde US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi. De Nederlandse Arantxa Rus bereikte de tweede ronde; haar landgenote Kiki Bertens sneuvelde in de eerste ronde.

Dubbelspel – Titelverdedigster Lourdes Domínguez Lino uit Spanje, die vorig jaar de dubbelspeltitel greep met María José Martínez Sánchez (zij kwam nu haar titel niet verdedigen) had zich voor deze editie ingeschreven met landgenote Anabel Medina Garrigues. Zij waren als vierde geplaatst maar moesten reeds voor de eerste ronde forfait geven, wegens een dijbeenblessure van Domínguez Lino. Het als eerste geplaatste team Julia Görges en Anastasija Pavljoetsjenkova won hun eersterondepartij, maar moest wegens een voetblessure van Görges verstek laten gaan in de tweede ronde. Geen van de geplaatste koppels bereikte de halve finale. Het ongeplaatste Colombiaanse duo Catalina Castaño en Mariana Duque Mariño won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Eva Hrdinová en Mervana Jugić-Salkić in twee sets en een match-tiebreak. Noch Castaño noch Duque Mariño won eerder een WTA-dubbelspeltitel. De Nederlandse Richèl Hogenkamp speelde samen met Inés Ferrer Suárez uit Spanje – ondanks een gewonnen eerste set verloren zij hun eersterondepartij van het Zweedse koppel Sofia Arvidsson en Johanna Larsson.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2012
Bastad